Бабольсе́р (, до 1930 года — Мешхеде-Сер, в русскоязычной литературе — Мешедес(се)р) — город на севере Ирана, в провинции Мазендеран.

Население около 30 тыс. человек. Расположен на южном побережье Каспийского моря, в устье реки Баболь. Туристический курорт. Протекающая через город река и близость к морю создают прекрасные условия для развития туризма. В пик туристического сезона население города увеличивается в несколько раз.

В городе имеются отделения университета Мазендерана.

История 

Современное название город получил в 1930 году. К XVIII веку деревня Мешхеде-Сер стала оживлённым торговым портом. По времена Надир-шаха (1736—1747) в Бабольсере базировался иранский флот. К 1909 году порт приносил 12 % дохода от таможенных сборов Ирана.

Во время правления Реза-шаха Пехлеви (1925—1941) Бабольсер потерял своё значение как торговый центр из-за развития города Бендер-Шах (ныне Бендер-Торкеман), являвшегося конечным пунктом железной дороги Тегеран — Бендер-Шах. Грузооборот в 1935—1936 годах составлял всего 25 тыс. т. С другой стороны в городе началось строительства современных гостиниц, с окончанием Второй мировой войны Бабольсер стал оживлённым курортом. Население города быстро увеличивалось: 3 500 в 1945 году, 11 781 в 1966 году, 18 810 в 1976 году.

Климат

Примечания

Источники 
 «Бабольсер». БСЭ, 3-е издание.

Города Ирана
Порты Каспийского моря
Мазендеран